Carl Friedrich Gauss – matematico tedesco, uno dei maggiori, il cui campo d'indagine spaziò dalla fisica alla cartografia, passando per la geometria non euclidea. Da lui prendono il nome:
 Gauss, unità di misura  del campo magnetico nel sistema CGS
 Gauss-Boaga, proiezione cartografica
 Intero gaussiano ed il razionale gaussiano
 Piano di Gauss
 Quadratura di Gauss, un metodo di integrazione numerica
 Processo gaussiano
 Costante di Gauss-Kuzmin-Wirsing
 Costante gravitazionale di Gauss
 Algoritmo di Gauss-Jordan
 Metodo di Gauss-Seidel
 Algoritmo di Gauss-Newton
 Algoritmo di Gauss-Legendre
 Costante di Gauss
 Frazione continua di Gauss
 Curvatura gaussiana
 Integrale di Gauss
 Misura gaussiana
 Superficie gaussiana

Funzioni di Gauss
 Funzione degli errori
 Mappa di Gauss in geometria differenziale
 Funzione gaussiana
 Variabile casuale normale, o gaussiana
 Variabile casuale normale inversa, o gaussiana inversa
 Variabile casuale di Gauss-Kuzmin

Teoremi di Gauss
 Teorema di Gauss-Ostrogradkij sulla divergenza
 Teorema di Gauss-Green sul rotore bidimensionale
 Teorema del flusso per i campi gravitazionali ed elettromagnetici
 Teorema di Gauss-Markov per la regressione lineare
 Teorema di Gauss per gli zeri di un polinomio
 Teorema di Gauss sulla funzione digamma
 Lemma di Gauss in teoria dei numeri
 Lemma di Gauss per polinomi
 Theorema egregium in geometria differenziale
 Teorema di Gauss-Bonnet in geometria differenziale

Altro 
 Gauss – nave
 Penisola di Gauss – penisola della Groenlandia
 Monte Gauss – vulcano antartico estinto
 Gauss – cratere lunare
 GAUSS – azienda di ingegneria aerospaziale